Hero puede referirse a:

 Hero, un personaje de la mitología griega;
 Hero, una marca suiza de confituras fundada en el siglo XIX;
Hero MotoCorp, fabricante indio de motocicletas y scooters.

La palabra inglesa hero, que significa «héroe», puede referirse a:
 «Hero», una canción de Enrique Iglesias;
 «Hero», una canción de Mariah Carey;
 «Hero», una canción de Chad Kroeger;
 «Hero», una canción de Dálmata;
 «Hero», una canción de Family of the Year
 «Hero», una canción de Weezer
 Hero, una película de 1992;
 Hero, una película de 2002;
 Hero, un sistema de juego de rol;
 Hero, un álbum de Van Canto.
 «Hero», el cuarto episodio de la primera temporada de Better Call Saul.